Fretz ist der Familienname folgender Personen:

 Diederich Thomas Fretz (1743–1815), Kaufmann der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC) und Kommandant der Festung Galle
 Hans Fretz (1868–1941), Schweizer Unternehmer
 Joseph Winfield Fretz (1910–2005), US-amerikanischer Soziologe
 Tory Ann Fretz (* 1942), US-amerikanische Tennisspielerin
 Werner Fretz (* 1952), Schweizer Radrennfahrer